En mathématiques, la théorie de la cardinalité est une propriété des ensembles, y compris infinis, qui généralise la notion de nombre d'éléments applicable aux ensembles finis : deux ensembles ont même cardinalité (ou même cardinal) s'ils sont en bijection.
 La cardinalité est un concept informatique utilisé en modélisation des données.